

Новосельський сільський округ — адміністративна одиниця, район імені Габіта Мусрепова, Північно-Казахстанська область
 Новосельський сільський округ — адміністративна одиниця, Турара Рискулова район, Жамбильська область